«Rock Your Baby» — песня афроамериканского певца George McCrae с одноимённого его дебютного альбома (). Один из первых суперхитов эры диско-музыки, возглавлявший хит-парады многих стран, включая Англию и США.

История 
Авторами и продюсерами песни стали Harry Wayne Casey и Richard Finch, участники группы KC and the Sunshine Band. Первоначально они написали её для своей группы, но в итоге предложили Джорджу МакКрею. Сингл стал № 1 в американском чарте Billboard Hot 100 в 1974 году и оставался на вершине хит-парад две недели. Также он возглавил соул-чарт США  и хит-парад синглов в Великобритании. 10 недель на № 1 сингл пробыл в чарте Германии. Песня стала одним из первых хитов диско-эры и разошлась тиражом более 10 млн. копий по всему миру. 
Успех песни был настолько впечатляющим, что рок-журнал Rolling Stone назвал её хитом № 1 всего 1974 года. Лучшей песней года (№ 1) её назвали журналы Record World, British's Cash Box и Dutch Music Poll. Кроме того, вокалист McCrae получил номинацию на премию Грэмми в категории Best Male R&B Vocalist в следующем году.

Позиции в хит-парадах

См. также 
 Диско

Примечания

Ссылки 
 Текст песни (Rock Your Baby)
 Rock Your Baby by George McCrae
 Rock Your Baby (mp3)  с официального сайта певца.
 Тексты песен с официального сайта группы.
 Music Legends Part 1: KC & The Sunshine Band

Синглы 1974 года
Песни KC and the Sunshine Band
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songs
Синглы, возглавлявшие UK Singles Chart
Дебютные синглы
Композиции в стиле диско
Синглы, возглавлявшие хит-парад Single Top 100
Синглы, возглавлявшие хит-парад Adult Contemporary журнала RPM